Un filtre est un dispositif retirant certains éléments du flux qui le traverse, en les retenant ou redirigeant, les modifiant ou détruisant.

Automobile 
Divers filtres interviennent dans le domaine de l'automobile :
 le filtre à air : permet de supprimer de l'air aspiré les plus grosses particules telles que les pollens qui risqueraient d'endommager le moteur. Pour conserver ses propriétés, il doit être remplacé régulièrement et d'autant plus fréquemment que l'air, aspirée pour le moteur, est poussiéreux.
 le filtre à huile : souvent placé sur le carter moteur ; il permet d'éliminer les particules contenues dans l'huile du moteur et qui proviennent, pour l'essentiel, de l'usure des pièces moteurs lubrifiées. Il doit être remplacé à chaque vidange afin de ne pas polluer l'huile neuve ;
 le filtre à carburant : permet de ne pas faire circuler de particules dans le circuit d'alimentation de carburant, qui risqueraient de boucher les injecteurs de carburant. Il doit être remplacé d'autant plus fréquemment que le carburant risque d'être pollué par des matières solides (poussière, sable) ;
 le filtre à particules : utilisé pour réduire la quantité de particules générées par la combustion du gazole dans le moteur et rejeté dans les gaz d'échappement des moteurs Diesel. Ce filtre doit être changé régulièrement pour éviter qu'il ne rejette les particules qu'il avait retenues jusque là.

Électronique et traitement du signal 

 

En électronique, le terme filtre désigne à l'origine, par analogie avec les filtres de fluides, un circuit qui rejette une partie indésirable du signal ; par extension, un circuit qui réalise une opération de traitement du signal. On trouve notamment :
 des filtres passe-bas (qui coupent les hautes fréquences), passe-haut (qui coupent les basses fréquences), passe-bande qui ne laissent passer qu'une bande définie de fréquence, coupe-bande...; la synthèse d'un filtre est l'opération à réaliser pour calculer les caractéristiques des constituants du filtre pour satisfaire les objectifs de filtrage attendu (réjection,  ondulation...): 
 filtre de Bessel, un type de filtre polynomial (« tout pôle ») dont la caractéristique principale est d'offrir un délai constant en bande passante. 
 filtre de Butterworth,  un type de filtre linéaire conçu pour posséder un gain aussi constant que possible dans sa bande passante. 
 filtre elliptique, appelé également filtre de Cauer, un type de filtres dont la réponse est caractérisée par une ondulation tant en bande passante qu'en bande atténuée.
 filtre de Tchebychev, un type de filtre caractérisé par l'acceptation d'une ondulation, ou bien en bande passante ou bien en bande atténuée.
 filtre de Legendre, dit aussi filtre optimal, un type de filtre conçu pour présenter à la fois une atténuation strictement monotone (pas d'ondulation, à l'inverse des filtres de Tchebychev ou des filtres elliptiques) et une raideur maximale au voisinage de la fréquence de coupure. 
 etc.
 des filtres fabriqués en masse pour un usage donné :
 Un filtre ADSL est un dispositif électronique destiné à être installé sur une ligne d'abonné lorsqu'elle est utilisée simultanément pour les communications téléphoniques sur le réseau commuté ou sur le réseau numérique à intégration de services, et pour la transmission de signaux ADSL.
 des filtres spécifiques liés à une technologie de fabrication :
filtre céramique, généralement un filtre passe-bande très sélectif utilisé dans les chaînes d'entrée ou dans les montages superhétérodynes.
filtre à ondes acoustiques de volume, un type de filtre passe-bande radiofréquences.
 le filtre audio, filtre électronique dédié au traitement du signal dans l'enregistrement et la reproduction sonore.
 Envelope filter, un effet audio basé sur un filtre s'ouvrant en fonction de l'enveloppe du son employé et utilisé pour les instruments de musique. 
filtre contrôlé en tension
filtre dit « Steiner-Parker », un type de filtre contrôlé en tension utilisé dans certains synthétiseurs analogiques.
 le filtre à éléments distribués, technique de filtrage utilisée en hyperfréquences sans composant discret.

On distingue le filtre actif qui est un type particulier de filtre électronique puisqu'il est construit au moins partiellement dans la boucle de contre-réaction d'un amplificateur et le filtre passif. On trouve également :
le filtre à capacités commutées, un filtre intégrable dans un circuit intégré. 

Par extension, on appelle également filtre numérique un outil logiciel dont le but est la séparation des fréquences contenues dans un signal numérisé (son, profil d'état de surface, ...) ou dans une image physique (topographie, ...), dans ce cas le filtrage est souvent réalisé à l'aide de la transformée de Fourier discrète. Un ensemble de filtres utilisés dans l'analyse des états de surface est décrit dans la norme  NF EN ISO 16610.
 Un filtre adaptatif est un système avec un filtre linéaire dont la fonction de transfert est contrôlée par des paramètres variables et un moyen d'ajuster ces paramètres selon un algorithme d'optimisation.
Un filtrage bayésien (ou estimation récursive bayésienne)  est une approche générale probabiliste pour l'estimation d'une fonction inconnue de densité de probabilité récursive durant une période utilisant des mesures et un modèle mathématique, notamment utilisée en robotique.
Un filtre de Kalman est un filtre à réponse impulsionnelle infinie qui estime les états d'un système dynamique à partir d'une série de mesures incomplètes ou bruitées.
Le filtre de Kalman d'ensemble est une variante du filtre de Kalman, plus adaptée aux problèmes de très grande dimension comme les modèles géophysiques.
Un filtre particulaire, aussi connu sous le nom de méthode de Monte-Carlo séquentielles, est une famille de techniques sophistiquées d'estimation de modèles fondées sur la simulation.
Un filtre de Wiener est un filtre utilisé pour estimer la valeur désirée d'un signal bruité et minimise l'erreur quadratique moyenne entre le processus aléatoire estimé et le processus souhaité. 

En traitement de l'image, il est fait appel à des techniques de filtrage :
 filtrage anisotrope
 filtrage bilinéaire
 filtre de Canny, utilisé pour la détection des contours
 filtre de Gabor, filtre linéaire dont la réponse impulsionnelle est une sinusoïde modulée par une fonction gaussienne 
 filtre médian
 filtre de Prewitt, utilisé  pour la détection de contours
 filtre de Sobel
 filtrage spatial
 filtrage trilinéaire

En distribution d'énergie électrique, un filtre anti-harmonique est un filtre qui réduit les courants harmoniques ou tensions harmoniques dans les réseaux électriques HTA ou HTB.
 Un filtre de puissance actif est un filtre actif qui permet d'éliminer plus efficacement les harmoniques du signal d'alimentation qu'un filtre passif.

Hygiène et traitements 
 Filtres à eau, fréquemment utilisés afin de purifier l’eau du robinet.
 Filtre pour aquarium. 
 Filtre compact, solution de traitement des eaux usées domestiques.
 Biofiltre, peut aussi être un dispositif de filtration biologique de l’eau, ou un dispositif utilisant des plantes en pots ou un mur végétalisé pour épurer l’air intérieur par des plantes (voir par exemple le programme Phyt'air). L’ADEME considère que l’argument « plantes dépolluantes » n’est pas validé scientifiquement au regard des niveaux de pollution généralement rencontrés dans les habitations et des nouvelles connaissances scientifiques dans le domaine.
 Filtres à air, fréquemment utilisés afin de purifier l’air intérieur, tels que le filtre HEPA ou les filtres à photocatalyse par exemple les modules Alcion Air.
 filtre à manches : employés en milieu industriel pour l’assainissement particulaire de l’air ambiant.
Filtre ultraviolet ou filtre UV : composé chimique qui bloque ou absorbe les radiations ultraviolettes.

Informatique et téléphonie 

 Filtre (informatique) ou logiciel de filtrage, programme informatique capable de traiter un ensemble d'informations pour en extraire un sous-ensemble d'informations pertinentes. Un filtre informatique peut aussi être un antivirus.
 Filtre BSD ou BSD Packet Filter
Filtrage bayésien du spam.
Filtrage collaboratif.
Filtre de Bloom, structure de données probabiliste, utilisant des fonctions de hachage pour enregistrer un ensemble d’éléments dans un espace mémoire limité, et permettant de vérifier si un élément donné appartient à l’ensemble.
Filtrage d'Internet
Filtrage de Usenet
Filtrage par adresse MAC
Filtrage par motif

 Filtre (graphique), sous-ensemble des filtres informatiques spécialement dédiés au traitement des images, par une application systématique de modifications à chaque pixel de l'image en tenant compte des couleurs des pixels voisins.

 Le filtrage d'appel est le processus d'évaluation d'un appel téléphonique pour décider de sa prise ou de son rejet.

 Un filtre de confidentialité pour écran d'ordinateur est une protection qui se place devant un écran informatique et qui restreint la vision des données affichées de part et d’autre de l’axe de vision.

Mathématiques 
 Filtre (mathématiques), système déterminant le calcul des limites.

En topologie, le filtre de Fréchet, nommé d'après Maurice René Fréchet, est le filtre sur ℕ constitué des complémentaires des parties finies de ℕ.

Optique 
 Filtre (optique), permet comme en électronique de ne conserver qu'une partie du spectre du signal incident, en l'occurrence la lumière utile à une application donnée.
 Filtre ultraviolet.
 Filtre utilisé en photographie ou en cinématographie permet d'ajuster la température de couleur, de compenser l'exposition, ou de créer des effets optiques simples.
 Filtre à densité neutre : filtre absorbant de manière égale les rayonnements visibles quelle que soit la longueur d'onde.
Un filtre dichroïque (du grec, littéralement «deux-couleurs») ou filtre interférentiel, est un filtre dont les propriétés de transmission et de réflexion dépendent fortement de la longueur d'onde.

Physique et chimie 
Un filtre sépare les éléments solides dans un flux de fluide, soit gazeux (par exemple filtre à air) soit liquide (eau, huile). Les passoires et les pommelles, ou crépines, sont des filtres. Quand on trie des éléments solides de diverses grosseurs dans un flux rendu fluide par la vibration, on parle de tamis ou de crible (sable, gravier, patates, fruits, farine).

Une grande partie des filtres communs (machines à laver, hottes aspirantes, filtres automobiles) sont produits en tissus métalliques avec des maillages extrêmement fins, comme le métal déployé et la toile tissée.

C'est le sens originel du terme, une évolution du mot feltre qui a donné feutre.

Société 
La bulle de filtres ou bulle de filtrage (de l’anglais : filter bubble) est un concept développé par le militant d'Internet Eli Pariser. Selon Pariser, la « bulle de filtres » désigne à la fois le filtrage de l'information qui parvient à l'internaute par différents filtres ; et l'état d'« isolement intellectuel » et culturel dans lequel il se retrouve quand les informations qu'il recherche sur Internet résultent d'une personnalisation mise en place à son insu.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 

Filtration